Kong Harald ist der Name folgender Schiffe:

 Kong Harald (Schiff, 1890), ein Hurtigruten-Schiff, das ab 1919 dort eingesetzt wurde
 Kong Harald (Schiff, 1993), ein Hurtigruten-Schiff, das seit 1993 dort eingesetzt wird